Az ISO 3166-1 az ISO 3166 szabvány első részeként az egyes országokat (vagy régiókat) reprezentáló kódokat tartalmaz. 1974-ben jelentette meg az International Organization for Standardization. Minden országhoz háromfajta kódot rendel.

 az ISO 3166-1 alpha-2, a legelterjedtebb, kétbetűs kódokat tartalmazza. Ezek szerepelnek például az internetes top-level domainnevekben.
 a ISO 3166-1 alpha-3 a hárombetűs kódokat tartalmazza.
 az ISO 3166-1 numeric az ENSZ Statisztikai Részlege által meghatározott három számjegyű kódokat tartalmazza.

Az alpha kódok az országnévhez tartoznak (egy ország akkor kap új alpha-2 és alpha-3 kódot, ha a neve megváltozik), a numerikus kódok pedig az ország területéhez (azaz a határok változásakor utalnak ki új numerikus kódot). Van néhány fenntartott kód is.

Az alábbi az ISO 3166-1 kódok teljes listája, országnév szerint ABC-sorrendbe szedve. Ez a táblázat csak a hivatalos kódokat tartalmazza. A fenntartott kódok az ISO 3166-1 alpha-2 és az ISO 3166-1 alpha-3 cikkekben találhatóak meg. (Numerikus fenntartott kódok nincsenek az ISO 3166-1-ben.)

Országok ISO kódjai

Lásd még 
 ISO 3166-2
 Országok és területek kódjainak listája

Külső hivatkozások 
 ISO 3166/MA  – ISO 3166 Maintenance Agency – az ISO 3166 szabvány karbantartásáért felelős szervezet, honlapjukon a kétbetűs kódok legfrissebb listájával.
 ENSZ Statisztikai Részleg – hárombetűs és számkódok.
 CIA World Factbook  – többféle országkódot tartalmazó referencialista (közkincs)
 davros.org – tartalmazza a hárombetűs és a számkódokat, és az elmúlt években bekövetkezett változások listáját is.
 wout-bosteels.be – országkódok és -nevek hét nyelven egy XML fájlban.
 tobiasconradi.com – országkódok és nevek 30 nyelven, CSV és HTML formátumban, unicode kódolással.

ISO-szabványok

sv:ISO 3166#ISO 3166-1-koder